Td kan syfta på:
Teologie doktor, en titel som erhålls genom doktorsexamen
Td (lok), en svensk loktyp

Se även
TD, förgreningssida